«Покемон: Путешествие в Джото» () — это третий сезон аниме-сериала «Покемон», продолжение сезона «Покемон: Приключения на Оранжевых островах». Сезон продолжает историю тренера покемонов Эша и его друзей Мисти и Брока. Узнав, что его давний соперник Гарри спешит на запад, чтобы поучаствовать в лиге Джото, Эш с друзьями отправляются следом за ним. По пути они должны передать таинственный GS-бол другу профессора Оука. Впервые сезон был показан в Японии.

Информация 
После проигрыша в поединке с Гарри Эш узнаёт, что его соперник направляется в лигу Джото. Эш решает последовать за ним и берёт с собой в путешествие своих верных друзей: Мисти и Брока, оставив Трейси вместе с профессором Оуком в Паллете. По пути в лигу Джото Эш должен передать найденный GS-бол другу профессора, чтобы тот помог раскрыть его тайну. В путешествии им придётся столкнуться с новыми соперниками, опасными ситуациями и, конечно же, с Командой R.

Список серий

Ссылки 
 Официальный сайт «Покемона»
 Официальный раздел, посвящённый аниме-сериалу, на сайте телеканала TV Tokyo 

Аниме «Покемон»
Покемон: Путешествие в Джото